Johnsonville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Johnsonville Township (Minnesota)
 Johnsonville Township (North Carolina)